Панас Сильвестрович Карабиневич () (18 (30 января) 1897 — 15 мая 1964) — украинский актёр, режиссёр и театральный деятель.

Биография 
В 1913 — 1915 гг. учился в Подольской духовной семинарии (ныне Каменец-Подольский Хмельницкой области). В 1915 — 1916 воевал в русской императорской армии. После тяжелого ранения демобилизован. От 1917 — в театре Николая Садовского, с которым весной 1919 находился в границах ЗУНР, на Тернопольщине.

Остался на Галичине в зоне оккупации Польши, принял польское гражданство, актер странствующей театральной труппы.

В 1932 — 1939 гг. возглавлял кооперативный театр в Тернополе, который ежегодно гастролировал по украинских воеводствах Речи Посполитой.

В 1939 году в зоне советской оккупации, новой властью назначен директором Тернопольского областного театра имени Ивана Франко, созданного из актеров театра Карабиневича и труп М. Комаровского и Богдана Сарамаги.

В 1940 году Карабиневич организовал передвижной театр в городе Бережаны.

В 1941 году похищен органами НКВД СССР, незаконно заключенный. Ходили слухи о его убийстве в тюрьме НКВД, что отражено в биографии художника в «Энциклопедии Украиноведения». Но Карабиневич был тайно приговорен к каторжным работам в концлагерях ГУЛАГ, где наказывался около 7 лет. После Второй мировой войны освобожден, но полностью не реабилитирован.

Работал методистом Тернопольского областного дома народного творчества, режиссером Залещицкого и Чертковского самодеятельных театров, в 1951 — 1961 гг. — дирижером Чертковского районного дома культуры, где поставил несколько спектаклей.

Умер 15 мая 1964 года, похоронен в Чорткове. Реабилитирован самими коммунистам в 1989 году.

Память 
Именем Карабиневича назван самодеятельный народный театр в Чорткове.

В 1993 году на могиле актера возведен памятник (скульптор Т. Невеселая)

Примечания

Литература 
 Забуті імена Чорткова // Голос народу. — 1991. — 20 лип.
 Карабіневич Панас Іванович //  — Т. 3. — С. 957.
 Медведик П., Чорпіта Я. Карабіневич Панас Сильвестрович // 
 Медведик П. Сценою покликаний: У Чорткові відкривається пам'ятник театральному діячеві Панасу Карабіневичу // Свобода. — 1993. — 15 трав.
 Остапенко І., Швець І. Життя, віддане театру і людям // Голос народу. — 1997. — 1 лют.
 Театральна Тернопільщина. Бібліографічний покажчик // Уклад.: П. К. Медведик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.
 Чорпіта Я. Наша гордість і слава // Досвітні вогні. — 1997. — 8 лют.
 Він грав на Тернопільській сцені: [В обл. архіві оформлена кн. виставка, присвячена 105-й річниці від дня народження П. Карабіневича] // Свобода. — 1997. — 23 січ.

Актёры Украины
Актёры Польши
Режиссёры Украины
Режиссёры Польши
Посмертно реабилитированные в СССР